Михаил Николаевич Беляев (5 августа 1868 — 8 октября 1920) — русский генерал-майор, герой Первой мировой войны.

Биография 
Михаил Николаевич родился в семье военного, отец генерал-майор Николая Михайловича Беляева (11.11.1834—23.10.1904), мать Екатерина Георгиевна Беляева (Любушина). Являлся дворянином и православным.

Учился в кадетском корпусе. На службу поступил 31 августа 1887 года. Окончил Михайловское артиллерийское училище, а также окончил Николаевскую академию Генерального штаба (2 класс по 1-му разряду).

9 августа 1888 года было присвоено звание подпоручика, 9 августа 1892 года звание поручика, 28 июля 1896 года уже штабс-капитан, 28 июля 1900 года присвоено звание капитана. Был командиром 4-й батареи 41-й артиллерийской бригады в 28.08.1908-17.07.1909 годах. Звание подполковника присвоено 20 августа 1908 года. Был помощником начальника отделения Главного артиллерийского управлении в 17.07.1909-01.06.1910 годах. Затем был командиром 3-й батареи 23-й артиллерийской бригады в 01.06.1910-15.06.1913 годах, после был штаб-офицером для поручений при Главном артиллерийском управлении в 15.06.1913-26.07.1914 годах. 5 октября 1913 года присвоено звание полковника за отличие.

Был командиром 1-го дивизиона 11-й артиллерийской бригады с 26 июля 1914 года.

9 марта     1915 года  за храбрость был награждён Георгиевским оружием:

Командовал 2-й Особой артиллерийской бригадой Экспедиционного корпуса Русской армии во Франции. Звание генерал-майора присвоено 28 апреля 1917 года

Руководил частями направленными для усмирения лагеря Ля-Куртин в сентябре 1917 года.

В ноябре 1917 года был направлен на Македонском фронте, куда была переброшена и 2-я Особая артиллерийская бригада. Служил в Добровольческой армии генерала А. И. Деникина, где был обвинён генералом И. П. Романовским в симпатиях к большевикам и отправлен на восток страны. В армии Директории 15 ноября 1918 года был зачислен в резерв чинов при ставке, затем состоял в резерве чинов при штабе Омского военного округа с июля 1919 года. 4 августа 1919 года стал временным исполняющим должности инспектора артиллерии Уральской группы, затем — 3-й армии, временно командующий 11-й Уральской стрелковой дивизией с 15 сентября 1919 года, вместо отстраненного генерала А. В. Круглевского. Был участником Сибирского Ледяного похода. 12 февраля 1920 года был назначен временно исполняющим должность главного начальника снабжения 3-й армии Восточного фронта. 2 сентября 1920 года стал корпусным интендантом 3-го отдельного стрелкового корпуса Дальневосточной армии. Погиб во время взрыва бронепоезда на железнодорожной станции Борзя.

 Семья
Большая семья Михаила Николаевича проживала в Гатчине, на Багговутовской улице, дом 65:
 жена Елизавета Васильевна Беляева (Польская) (15.02.1870-14.12.1942);
 дочь Елизавета Михайловна (1.12.1894-1981);
 дочь Александра Михайловна (9.03.1896-19.12.1937);
 дочь Софья Михайловна (17.06.1898-8.11.1968);
 сын историк Николай Михайлович Беляев (11.09.1899-23.12.1930);
 дочь Екатерина Михайловна (28.06.1901-25.05.1966);
 сын Сергей Михайлович (7.01.1903-1921);
 сын авиастроитель Михаил Михайлович Беляев (18.10.1904- 08.1957);
 сын Василий Михайлович (1.08.1908-3.06.1942);
 сын биолог Георгий Михайлович Беляев (29.09.1913-5.01.1995).

Награды 
Имел множество наград:
 Св. Станислава 2-й степени (1905);
 Св. Анны 2-й степени (1908);
 Св. Владимира 4-й степени (1911);
 Св. Владимира 3-й степени с мечами (ВП 01.1915);
 Георгиевское оружие (ВП 09.03.1915);
 мечи и бант к ордену Св. Владимира 4-й степени (ВП 01.05.1915);
 мечи и бант к ордену Св. Станислава 3-й степени (ВП 20.07.1915);
 мечи к ордену Св. Станислава 2-й степени (ПАФ 04.04.1917).

Источники 
 Шабанов В. М. Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769—1920. (Биобиблиографический справочник). — М.: Русскій міръ, 2004. — 922 с. — 3000 экз. — ISBN 5-89577-059-2.
 Купцов И.В., Буяков А.М., Юшко В.Л. Белый генералитет на Востоке России в годы Гражданской войны. М. 2011
 Георгиевские кавалеры великой войны
  Георгиевские кавалеры периода Первой мировой войны: именные списки - Б.

Примечания 

Военнослужащие экспедиционного корпуса Русской армии во Франции и Греции
Генерал-майоры (Российская республика)
Персоналии:Добровольческая армия
Генерал-майоры России (Белое движение)
Участники Великого Сибирского Ледяного похода